Вийрма () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вийрма, Маргит (род. 1992) — эстонская певица и шашистка.
 Вийрма, Пирет (род. 1968) — советская и эстонская шашистка.